Миноносец V-161 — эскадренный миноносец (по официальной классификации — большой миноносец), состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Строился по программе 1907 года.

Энергетическая установка 
На корабле в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 14 800 л. с., состоящая из 2 турбин и 4 военно-морских угольных котлов. Максимальный запас топлива составлял 166 тонн угля.

Вооружение 
Миноносец вооружался 2х1 88-мм орудиями. Торпедное вооружение состояло из 3 450-мм торпедных аппаратов.

Список миноносцев типа

Литература 
 

Большие миноносцы Германии
Миноносцы по типам
Миноносцы Первой мировой войны
Суда по алфавиту